Сеоце може бити:

 Сеоце, мање село

или:

 Сеоце (Куршумлија), насељено мјесто у општини Куршумлија, Србија
 Сеоце (Лепосавић), насељено мјесто у општини Лепосавић, Србија
 Сеоце (Бар), насељено мјесто у општини Бар, Црна Гора
 Сеоце (Бреза), насељено мјесто у општини Бреза, Федерација БиХ, БиХ
 Сеоце (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Сеоце (Нова Капела), насељено мјесто у општини Нова Капела, Хрватска

Види још
 Сеоца
 Селце
 Селца